Песма Евровизије 1988. било је 33. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 30. априла 1988. у РДС Симонскор Павиљону у Даблину, у Ирској. Био је то трећи пут да је Ирска домаћин такмичења. Водитељи такмичења су били Пат Кени и Мишел Рока. Селин Дион је победила на такмичењу са песмом Ne partez pas sans moi освојивши 137 поена, касније лансиравши међународну каријеру.

21 земља је учествовала: Швајцарска је остварила своју другу победу, на другом месту се нашло Уједињено Краљевство са једним поеном мање, а на трећем месту се нашла Данска. Аустрија је такмичење завршила без освојеног бода. Кипар је првобитно послао песму, али су је касније повукли зато што је песма била објављена неколико година раније.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1988.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1988.